Even steht für:
 Even (Vorname), männlicher Vorname

Even ist der Familienname folgender Personen:
 Anat Even (* 1960), israelische Regisseurin
 Avraham Even-Shoshan (1906–1984), russisch-israelischer Lexikograf
 Bert Even (1925–2016), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Burkhard Even (* 1960), Vizepräsident des Militärischen Abschirmdienstes
 Eran Har Even (* 1983), israelischer Fusion- und Jazzmusiker
 Itamar Even-Zohar, israelischer Kulturwissenschaftler
 Jean Even (1910–1986), französischer Maler und Lithograf 
 Johannes Even (1903–1964), deutscher Politiker
 Louis Even (1885–1974), kanadischer Philosoph
 Pierre Even (* 1946), Luxemburger Komponist und Historiker
 Uzi Even (* 1940), israelischer Chemiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Ewen